Loup-garou peut faire référence à :

Dans la mythologie, le loup-garou est un humain qui, un soir de pleine lune, se transforme en loup.
 Loup Garou sont des montagnes russes en bois du parc Walibi Belgium.
Loup-garou (Werwolf), un type d'unité de combat subversif nazi.
Le Loup-garou, surnom du Kamov Ka-50, un hélicoptère de combat russe.
 Loup-Garou (Îlet),  îlet inhabité de Martinique.

Fiction

Cinéma et télévision 

 Le Loup-garou est un film français réalisé par Pierre Bressol et Jacques Roullet en 1923.
 Loup-garou (film, 1932)
 Le Loup-garou (The Wolf Man) est un film américain réalisé par George Waggner en 1941.
 Le Loup-garou de Washington (The Werewolf of Washington), film américain réalisé par Milton Moses Ginsberg en 1973.
 Le Loup-garou de Londres (An American Werewolf in London), film britannique réalisé par John Landis en 1981.
 Le Loup-garou est un téléfilm français réalisé par Philippe Ducrest en 1981.
 Le Loup-garou (Werewolf) est un film américain réalisé par Tony Zarindast en 1996.
 Le Loup-garou de Paris (An American Werewolf in Paris), film franco-britannico-américain réalisé par Anthony Waller en 1997.
 Le Loup-garou du campus (Big Wolf on Campus), série télévisée canadienne créée en 1999.
 Loups=Garous, film d'animation japonais de science-fiction sorti le  et réalisé par Jun'ichi Fujisaku.
 Loups-garous (Werewolves Within) est un film américain réalisé par Josh Ruben en 2021.

Littérature 
Dans la saga Le Trône de fer, les Loups-garou (direwolfs) sont de très grands loups.
 Les loups-garous sont des créatures dans l'univers de la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien.
 Le Loup-garou est un roman de l’écrivain prussien Willibald Alexis (1847).
 Le Loup-garou est un recueil de nouvelles de Boris Vian.

Jeux 
 Loup-garou : l'Apocalypse est un jeu de rôle sorti en 1992, rattaché au Monde des Ténèbres. 
 Loup-garou : les Déchus est un jeu de rôle sorti en 2004, rattaché au Monde des Ténèbres 2. 
 Loup-garou est l'autre nom du jeu de société Mafia.
 Les Loups-garous de Thiercelieux est un jeu de société sorti en 2001.

Voir aussi 
 
  (page d'homonymie)

Homonymie de titre